Asculum ist der Name mehrerer antiker Städte in Italien:

 Asculum im Picenium, das heutige Ascoli Piceno
 Asculum in Apulien, Schauplatz der Schlacht bei Asculum, das heutige Ascoli Satriano